Ярёменко — украинская фамилия. Известные носители:

 Ярёменко, Валерий Васильевич (род. 1961) — актёр театра и кино, заслуженный артист России.
 Ярёменко, Василий Сергеевич (1895—1976) — украинский советский актёр, Народный артист СССР.
 Ярёменко, Василий Макарович (1914—1990) — Герой Социалистического Труда, директор Уссурийского масложиркомбината. 
 Ярёменко, Владимир Иванович (1930 — начало 1990-х) — советский шахтёр. Герой Социалистического Труда.
 Ярёменко, Евгений Михайлович (1916—1975) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Ярёменко, Илья Петрович (1925—1967) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Ярёменко, Наталия Евгеньевна (род. 1914) — учёный в области технологии взрывчатых веществ, автор выдержавшего три издания учебника «Теория и свойства промышленных взрывчатых веществ», лауреат Сталинской премии 1943 года «за разработку и внедрение в промышленность новых взрывчатых веществ».
 Ярёменко, Ольга Ивановна (род. 1988) — российская спортсменка, кандидат в мастера спорта по тяжёлой атлетике.
 Ярёменко, Павел Петрович (1915—1980) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии, участник Великой Отечественной войны
 Ярёменко, Юрий Васильевич (1935—1996) — советский и российский учёный-экономист, академик РАН.

См. также 
 Ерёменко
 Яременко

Примечания